Název Rudný potok má více vodních toků:

 Rudný potok (přítok Bystřice) – levostranný přítok Bystřice v okrese Karlovy Vary
 Rudný potok (přítok Černého potoka) – pravostranný přítok Černého potoka v okrese Bruntál
 Rudný potok (přítok Rolavy) – pravostranný přítok Rolavy v okrese Karlovy Vary
 Rudný potok (přítok Úpy) – levostranný přítok Úpy v okrese Trutnov